WIPI1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 446 амінокислот, а молекулярна маса — 48 673.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки